Гу́стов (в редких случаях Густо́в) — русская фамилия; имеет женскую форму Густова.

Известные носители 
 Густов, Вадим Анатольевич (род. 1948) — российский политический и государственный деятель, член Совета Федерации РФ.
 
 Густов, Дмитрий Иванович (1885—1939) — издатель, политический деятель, активный деятель русской эмигрантской прессы в Китае.
 Густов, Иван Степанович (1911—1996) — советский государственный и политический деятель; I секретарь Псковского обкома КПСС.
 Густов, Лев Дмитриевич (1911—1984) — советский инженер-энергетик, участник литературного объединения «Чураевка».

 Густова, Пелагея Ивановна (1895—1993) — советская работница сельского хозяйства, колхозница, Герой Социалистического Труда.

Прочее 
 Густов — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.